«Отец» () — косовский драматический фильм, снятый дебютантом Висаром Морином. Мировая премьера ленты состоялась 28 июня 2015 года на международном Мюнхенском кинофестивале. В июле на международном кинофестивале в Карловых Варах 2015 года Висар Морина получил награду как лучший режиссер. Фильм страной был выдвинут на премию «Оскар-2016» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».  Бюджет ленты составляет €1 914 000, что делает его самым дорогим фильмом Косова.

Сюжет 
События в фильме происходят в Косово в начале девяностых годов за некоторое время до вооруженного конфликта с Сербией, который состоялся в конце десятилетия. Так как мама ушла из семьи, десятилетний Нори очень привязан к отцу Гезиму, который зарабатывает деньги, продавая сигареты на улице. 

Они живут у своего дальнего родственника Адема, но когда его старший сын женится, Гезим с Нори уходят. Однажды Гезим принимает решение нелегально отправиться на заработки в Германию, бросив сына в Косово. Но после опасного, богатого событиями путешествия Нори наконец добирается до Германии и воссоединяется с отцом. Тем временем, шансы, что они смогут остаться в Германии, выглядят слабо — ходатайство отца об убежище отклонено.

В ролях 
 Вэл Малоку — Нори
 Астрит Кабасхи — Гезим
 Адриана Матоши — Валентина
 Энвер Петровци — Адем
 Джевдет Ясари — Бедри

Признание

См. также 
 Список претендентов на 88-ю премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке
 Список претендентов на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке от Косова

Примечания

Ссылка 
 

Фильмы Германии 2015 года
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы на албанском языке
Фильмы Косово
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Северной Македонии
Дебютные фильмы кинорежиссёров